X-Men puede referirse a:

En idioma maya 
 X'men, el nombre que se da en idioma maya al sabio, curandero o brujo de un lugar.

Cómics 
 X-Men, personajes de historieta publicados por Marvel Comics.

Películas 
 Saga fílmica de los X-Men, películas teatrales:
 X-Men (2000), primera película dedicada al grupo.
 X-Men 2 (2003), segunda película dedicada al grupo.
 X-Men: The Last Stand (2006), tercera película dedicada al grupo.
 X-Men Origins: Wolverine (2009), primera película individual de Wolverine.
 X-Men: primera generación (2011), precuela de X-Men.
 The Wolverine (2013), segunda película individual de Wolverine.
 X-Men: días del futuro pasado (2014), secuela de X-Men: primera generación y X-Men: The Last Stand.
 Deadpool (2016), un spin-off centrado en el personaje del mismo nombre.
 X-Men: Apocalipsis (2016), secuela de X-Men: días del futuro pasado. 
 Logan (2017), tercera y última película individual de Wolverine.
 Deadpool 2 (2018), secuela de Deadpool.
 Dark Phoenix (2019), secuela de X-Men: Apocalipsis.
 Los Nuevos Mutantes (2019), un spin-off centrado en el equipo homónimo.

Series de televisión 
 Pryde Of The X-Men, primera serie animada (solo piloto), la cual no fue aceptada entre los televidentes.
 X-Men, serie animada del año 1992 dedicada al grupo de Marvel Comics.
 X-Men: Evolution, serie animada del año 2000 dedicada al grupo de Marvel Comics.
 Wolverine y los X-Men, serie animada del año 2008 dedicada al grupo de Marvel Comics.
 X-Men, serie de anime del año 2011 dedicada al grupo de Marvel Comics.

Videojuegos 
 X-Men vs. Street Fighter, videojuego de pelea con los personajes del grupo y los de Street Fighter.
 X-Men: Children of the Atom
 Marvel vs Capcom
 Marvel vs Capcom 2
 X-Men Legends
 X-Men Legends II: Rise of Apocalypse
 X-Men: Next Dimension
 X2: Wolverine's Revenge
 Marvel: Ultimate Alliance
 X-men: Mutant Academy
 X-men: Mutant Academy 2
 X-Men: Destiny, videojuego del año 2011 desarrollado por Silicon Knights y publicado por Activision.